Зиз — многозначный термин. Может означать:
 Зиз — мифическая птица из еврейской мифологии;
 Зиз — река на севере Африки;
 Зиз — фамилия.